Jimmy Douglas (1859–1919) – szkocki piłkarz, pomocnik
 Jimmy Douglas (1898–1972) – amerykański piłkarz, bramkarz
 Jimmy Douglas (ur. 1948) – kanadyjski piłkarz i trener, pomocnik

Zobacz też 
 James Douglas